Boris Todoroff (né en 1958), écrivain belge
 Tom Todoroff (né en 1957), acteur, producteur et réalisateur américain